Вехово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вехово — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Вехово — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Вехово — село в Недригайловском районе Сумской области.

Польша 
Вехово (Польша)

См. также 
 Вехов